Rubat est un nom propre.

Patronyme 

 Antide Rubat (1751-1803), homme politique français.
 Étienne Rubat (1752-1816), homme politique français.
 Julien Rubat (1980-), artiste français.

Bâtiment 
 La maison Rubat, maison située sur le territoire de la commune de Chevagny-les-Chevrières dans le département français de Saône-et-Loire, et inscrite au titre des monuments historiques.

Patronyme français